Sibo peut faire référence à :

Patronyme
 Anastácia Sibo (née en 1982), joueuse angolaise de handball ;
 Sibo, un  ;

Toponyme
 Sibo, localité en Suède.

Autres
 SIBO, l'acronyme anglais pour Small Intestinal Bacterial Overgrowth : Colonisation Bactérienne Chronique de l'intestin Grêle (CBCG) ;
 SIBO (Sixteen Bit Organiser), un système d'exploitation développé par la société Psion, à la fin des années 1980 ;
 sibo ou simbo, une langue de la Nouvelle-Irlande ;

Voir aussi 
 Minjok Sibo, une publication coréenne éditée au Japon à partir de 1983 ;
 Sibos (conférence) (Swift International Banking Operations Seminar).

Remarque